Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защитила свой титул и выиграла Уимблдонский турнир в седьмой раз.

Общая информация 

Серена Уильямс выиграла свой седьмой титул на Уимблдонском турнире и сравнялась по этому показателю с Штеффи Граф и Доротеей Ламберт-Чамберс. Серена также сравнялась по количеству титулов на турнирах Большого шлема с легендарной немкой. Уильямс-младшая выиграла свой рекордный двадцать второй титул.

Отлично сыграла на турнире Ангелика Кербер, которая вышла в финал на втором «мэйджоре» в этом сезоне. Старшая сестра Серены, Винус, провела прекрасный турнир — она дошла до полуфинала. «Отличилась» на этом турнире чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса. Испанка после прошлогоднего финала на Уимблдоне не смогла повторить свой успех, проиграв во втором круге Яне Чепеловой.

Отличную игру продемонстрировала Елена Веснина, которая впервые за свою карьеру вышла в полуфинал на турнирах Большого шлема. На своём пути она обыграла таких сильных теннисисток, как немку Андрею Петкович, свою напарницу Екатерину Макарову и словацкую теннисистку Доминику Цибулкову. Другая россиянка Анастасия Павлюченкова тоже показала хорошую игру. Она впервые с 2011 года вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, обыграв Тимею Бачински в третьем круге и хорошо играющую на травяных кортах Коко Вандевеге в 1/8 финала. Отлично сыграла казахская теннисистка Ярослава Шведова, которая дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, обыграв Элину Свитолину во втором круге, Сабину Лисицки в третьем раунде и Люцию Шафаржову в 1/8 финала.

Посев 

 ' Серена Уильямс (Титул)
  Гарбинье Мугуруса (Второй круг)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый круг)
  Ангелика Кербер (Финал)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Роберта Винчи (Третий круг)
  Белинда Бенчич (Второй круг, отказ из-за травмы запястья)
  Винус Уильямс (Полуфинал)
  Мэдисон Киз (Четвёртый круг)
  Петра Квитова (Второй круг)
  Тимея Бачински (Третий круг)
  Карла Суарес Наварро (Четвёртый круг)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый круг)
  Саманта Стосур (Второй круг)
  Каролина Плишкова (Второй круг)
  Йоханна Конта (Второй круг)

<ol start="17">
 Элина Свитолина ''(Второй круг)
 Слоан Стивенс ''(Третий круг)
 Доминика Цибулкова ''(Четвертьфинал)
 Сара Эррани ''(Второй круг)
 Анастасия Павлюченкова ''(Четвертьфинал)
 Елена Янкович ''(Второй круг)
 Ана Иванович ''(Первый круг)
 Барбора Стрыцова ''(Третий круг)
 Ирина-Камелия Бегу ''(Первый круг)
 Кики Бертенс ''(Третий круг)
 Коко Вандевеге ''(Четвёртый круг)
 Люция Шафаржова ''(Четвёртый круг)
 Дарья Касаткина ''(Третий круг)
 Каролин Гарсия ''(Второй круг)
 Кристина Младенович ''(Первый круг)
 Андреа Петкович (Второй круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Даниэла Гантухова (Первый круг)
  Марина Мельникова (Первый круг)
  Тара Мур (Второй круг)
  Лора Робсон ''(Первый круг)

<ol start="5">
 Евгения Родина (Второй круг)
<li> Кэти Свон (Первый круг)
 Пэн Шуай (PR, Первый круг)
<li> Виктория Дюваль (PR, Первый круг)

Победители квалификационного отбора 

  Татьяна Мария (Первый круг)
  Амра Садикович (Первый круг)
  Яна Чепелова (Третий круг)
  Александра Крунич (Первый круг)
  Мария Саккари (Второй круг)
  Джулия Боузрап (Третий круг)
  Тамира Пашек (Первый круг)

<ol start="8">
<li> Луксика Кумкхум (Первый круг)
<li> Мэнди Минелла (Второй круг)
<li> Екатерина Александрова (Второй круг)
<li> Марина Эракович (Третий круг)
<li> Паула Каня (Первый круг)
<li> Дуань Инъин (LL, Второй круг)

 Отказы от участия в турнире 

  Виктория Азаренко

 Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Белинда Бенчич (Второй круг)
  Анна Татишвили (Первый круг)

<ol start="3">
<li> Маргарита Гаспарян (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира 

Женщины